Nick Kuipers ist der Name folgender Personen:
* Nick Kuipers (Fußballspieler, 1988) (* 1988), niederländischer Fußballspieler
 Nick Kuipers (Fußballspieler, 1992) (* 1992), niederländischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Nick Kuiper (* 1982), kanadischer Eishockeyspieler